John »Bah« Harrington, ameriški hokejist in hokejski trener, * 24. maj 1957, Virginija, Minnesota, ZDA. 

Harrington je daleč največji uspeh svoje hokejske kariere dosegel, ko je kot član ameriške reprezentance osvojil zlato olimpijsko medaljo na Zimskih olimpijskih igrah 1980 v ZDA, ko so v polfinalu premagali favorizirano sovjetsko reprezentanco, v tekmi znani tudi kot Čudež na ledu. 

Po igralski upokojitvi po Zimskih olimpijskih igrah 1984 je Harrington začel trenersko kariero, do 12. decembra 2010 je bil selektor slovenske reprezentance, ki jo je vodil že na Svetovnem prvenstvu prve divizije 2009, ko se z drugim mestom ni uspela uvrstiti v elitno skupino svetovnega hokeja. Kot selektorja slovenske reprezentance ga je nasledil Matjaž Kopitar.

Pregled kariere

|-
| University of Minnesota-Duluth
| NCAA
| 75/76
|
| 36
| 9
| 12
| 21
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Minnesota-Duluth
| NCAA
| 76/77
|
| 27
| 5
| 9
| 14
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Minnesota-Duluth
| NCAA
| 77/78
|
| 31
| 22
| 9
| 31
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Minnesota-Duluth
| NCAA
| 78/79
|
| 40
| 29
| 43
| 72
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Oklahoma City Stars
| CHL
| 78/79
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| U.S. National Team
| Mednarodni turnir
| 79/80
|
| 58
| 14
| 23
| 37
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 79/80
|
| 12
| 4
| 3
| 7
|
| 8
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| ZDA
| Zimske olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 0
| 5
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 80/81
|
| 38
| 40
| 54
| 94
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| U.S. National Team
| Mednarodni turnir
| 82/83
|
| 51
| 27
| 36
| 63
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Birmingham South Stars
| CHL
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| U.S. National Team
| Mednarodni turnir
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Flames
| CHL
| 83/84
|
| 10
| 5
| 5
| 10
|
| 4
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|-
| ZDA
| Zimske olimpijske igre
| 84
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 321
| bgcolor="#7FFF00" | 155
| bgcolor="#7FFF00" | 200
| bgcolor="#7FFF00" | 355
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 166
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Zunanje povezave

Živeči ljudje
Ameriški hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za ZDA
Ameriški hokejski reprezentanti
Hokejisti Oklahoma City Stars
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti HC Ambrì-Piotta
Hokejisti Birmingham South Stars
Hokejisti Colorado Flames
Ameriški hokejski trenerji
Selektorji slovenske hokejske reprezentance